Obbe Norbruis (1895 - 1970), Burgemeester
Alyda Norbruis (1989), Wielrenster